Cătălina est un prénom féminin roumain, variante du prénom Ecaterina et forme féminisée du prénom Cătălin. C'est également un nom de famille présent en Roumanie.

Personnalités

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain